Kirschner:
 Marc W. Kirschner, um biólogo celular nascido nos Estados Unidos da América
 os fios de Kirschner